Clavilispinus är ett släkte av skalbaggar. Clavilispinus ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kortvingar
Clavilispinus